

Cinema 
 La scelta (Walk Proud) – film del 1979 diretto da Robert L. Collins
 La scelta (Yam Daabo) – film del 1987 diretto da Idrissa Ouédraogo
 La scelta (Torn Apart) – film del 2004 diretto da Stuart Alexander
 La scelta – film del 2015 diretto da Michele Placido
 La scelta (Novitiate) – film del 2017 diretto da Maggie Betts
 La scelta - The Choice (The Choice) – film del 2016 diretto da Ross Katz
 Another Country - La scelta (Another Country) – film del 1984 diretto Marek Kanievska
 Linewatch - La scelta (Linewatch) – film del 2008 diretto da Kevin Bray

Letteratura 
 La scelta – novella di Luigi Pirandello
 La scelta (Third Choice) – romanzo di Margot Dalton
 La scelta (The Choice) – romanzo di Nicholas Sparks

Musica 
 La scelta – singolo di Caparezza del 2021

Televisione 
 La scelta (The Family Man) – film per la televisione del 1979 diretto da Glenn Jordan
 La scelta (My Body, My Child) – film per la televisione del 1982 diretto da Marvin J. Chomsky